Персоналії

 Пігмаліон — грецьке ім'я Пум'ятона, царя фінікійського міста Тір
 Пігмаліон — персонаж давньогрецької міфології, скульптор, що створив Галатею